Mistrzostwa Świata w Curlingu na Wózkach 2005, były to 3. mistrzostwa świata w curlingu na wózkach, odbyły się po raz pierwszy poza Szwajcarią, w szkockim Glasgow, na 8-torowym lodowisku w Braehead. Zawody rozegrano między 17 a 22 stycznia, rywalizowało ze sobą 16 reprezentacji, które zostały podzielone losowo na 2 grupy.

Tytuł mistrzowski obronili Szkoci, srebrny medal zdobyli Duńczycy a brązowy Szwajcarzy.

Reprezentacje

Wyniki

Klasyfikacja końcowa

Play-off

Finał

Mały finał

Półfinały

Mecz o 5. miejsce

Mecz o 7. miejsce

Mecz o 9. miejsce

Mecz o 11. miejsce

Tie-breaker

Grupa A 
1

2

Grupa B

Round Robin

Klasyfikacja

Grupa A

Sesja 1.

Sesja 2.

Sesja 3.

Sesja 4.

Sesja 5.

Sesja 6.

Sesja 7.

Grupa B

Sesja 1.

Sesja 2.

Sesja 3.

Sesja 4.

Sesja 5.

Sesja 6.

Sesja 7.

Linki zewnętrzne 
 

2005
2005 w curlingu
Sport w Glasgow
2005 w Szkocji
Curling w Szkocji